Михаил Белосельский:
 Белосельский, Михаил Андреевич (1702—1755) — вице-адмирал и генерал-кригскомиссар флота. Сын стольника князя Андрея Ивановича.
 Белосельский, Михаил Васильевич (ум. 1634) — русский государственный и военный деятель, воевода, младший сын князя Василия Ивановича Белосельского.